Replonges é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Replonges apresentava uma população de 3 102 habitantes, distribuídos por 1 329 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain